Il doppio del torneo di tennis New Delhi Challenger 3 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Josh Goodall e James Ward che hanno battuto in finale Tasuku Iwami e Hiroki Kondo 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Miles Armstrong /  Danai Udomchoke (primo turno)
 David Savic /  Dekel Valtzer (quarti di finale)

 Matthew Ebden /  Brydan Klein (quarti di finale)
 Rohan Gajjar /  Purav Raja (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

New Delhi Challenger 2008